Champlin kan syfta på:
 Champlin, Ardennes
 Champlin, Nièvre
 Champlin, Minnesota